Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der pakistanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der pakistanische Fußballverband PFF wurde 1947 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 27. Oktober 1950 gegen den Iran statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Pakistans aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SAM = Südasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SAS = Südasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der pakistanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der pakistanischen Mannschaft

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die pakistanische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 43 andere Nationalmannschaften aus drei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 36 der derzeit abzüglich Pakistans 46 Nationalmannschaften der AFC
 eine der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 4 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 2 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die beide zuletzt der AFC angehörten

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL und OFC hat Pakistan bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis November 2006) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Pakistan
!